Чемпионат Европы по борьбе 2020 — Греко-римская борьба. Вес до 130 кг. Мужчины — соревнования в весовой категории до 130 кг у мужчин в греко-римской борьбе на Чемпионате Европы, состоялись 10 и 11 февраля 2020 года на арене PalaPellicone в Риме (Италия).

В данной весовой категории приняли участие 16 спортсменов из 16 стран Европы.

История 
На чемпионате Европы 2019 года победу в этой весовой категории одержал турецкий атлет Рыза Каяалп

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2020

Чемпионат Европы по борьбе 2020